13-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Таско (Мексика) с 10 июня по 2 июля 1985 года.

4 победителя получили право играть в турнире претендентов 1985 г..

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1985 год в шахматах